Iljinskij může být:

 Iljinskij (příjmení) – ruské příjmení
 Iljinskij (sopka) – sopka na Kamčatce